

Toponimi 
 Lumsden, villaggio della Scozia
 Lumsden, città canadese in Saskatchewan
 Lumsden, città canadese in Terranova e Labrador
 Lumsden, città in Nuova Zelanda

Biografie 
 Guy Percy Lumsden Drake-Brockman (1894-1952), ufficiale superiore britannico
 Herbert Lumsden (1897-1945), generale britannico
 Jesse Lumsden (1982-), bobbista canadese
 Fanny Lumsden (1986–), cantautrice australiana
 Maia Lumsden (1998-), tennista britannica